Джеджелава — грузинская фамилия. Известные носители:

 Джеджелава, Гайоз Иванович (1915—2005) — советский футболист, тренер.
 Джеджелава, Спартак Иванович (1923—1975) — советский футболист.

См. также 
 Джиджелава